golem – fantastyczne stworzenie z kultury żydowskiej
 Golem – powieść egzystencjalistyczna autorstwa Gustava Meyrinka wydana w 1915 r.
 Golem – niemiecki niemy film dramatyczny z 1915 r.
 Golem – niemiecki film ekspresjonistyczny z 1920 r.
 Golem – polski film fantastycznonaukowy z 1979 r. w reżyserii Piotra Szulkina
 Golem XIV – zbiór opowiadań Stanisława Lema
 Golem – powieść Macieja Płazy
 Golem – miejscowość wypoczynkowa w zachodniej Albanii, w obwodzie Tirana
 Golem – miejscowość w środkowo-zachodniej Albanii, w obwodzie Fier
 Gołem Grad / Golem Grad – wyspa w Macedonii Północnej, na jeziorze Prespa